Banićevac (Cernik), een dorp in de Kroatische gemeente Cernik
Banićevac (Rakovec), een dorp in de Kroatische gemeente Rakovec